Григорий Нащокин:
 Нащокин, Григорий Афанасьевич (ум. после 1598) — дипломат Царства русского.
 Нащокин, Григорий Борисович (ум. после 1664) — думный дворянин и дипломат.